

Patronyme

 Bojan Dubljević (1991-), basketteur monténégrin ;
 Jelena Dubljević (1987-), basketteuse monténégrine, sa cousine.

Patronyme slave